Miejscowości w USA:
 Burgess – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Burgess – miejscowość w stanie Karolina Południowa
Gminy w USA:
 Burgess (ang. Burgess Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
Geologia:
 Łupki z Burgess – środkowokambryjskie stanowisko paleontologiczne